Абдул Вахид Хан (, 30 ноября 1936, Раджпур, Британская Индия — 21 февраля 2022) — пакистанский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Олимпийский чемпион 1960 года.

Биография 
Абдул Рашид родился 30 ноября 1936 года в индийском городе Раджпур.

В 1960 году вошёл в состав сборной Пакистана по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме и завоевал золотую медаль. Играл на позиции центрального нападающего, провёл 6 матчей, забил 4 мяча (по два в ворота сборных Польши и Японии).

В 1962 году в составе сборной Пакистана завоевал золото на летних Азиатских играх в Джакарте, в 1966 году — серебро на летних Азиатских играх в Бангкоке.

В 1960—1966 годах провёл за сборную Пакистана 56 матчей, забил 52 мяча.

Умер 21 февраля 2022 года.

Примечания 

Хоккеисты на траве Пакистана
Олимпийские чемпионы от Пакистана
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Чемпионы Азиатских игр по хоккею на траве